O Lírio do Vale  é um bairro do município brasileiro de Manaus, capital do estado do Amazonas. Localiza-se na Zona Oeste da cidade. De acordo com estimativas da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas (SEDECTI), sua população era de  em 2017.

História 
O bairro era apenas um roçado, mais parecido com um sítio, habitado na década de 1960 por algumas famílias. Com o advento da Zona Franca de Manaus, o bairro sofreu uma invasão em 1975, em decorrência do ciclo de migrações de interioranos e nordestinos em busca de empregos e melhor qualidade de vida. Não tendo nada escrito sobre sua história, a origem do desenvolvimento do bairro está na memória dos moradores mais antigos. Sabe-se que terreno hoje compreendido por Lírio do Vale era de posse de um senhor conhecido apenas como Roque, que o vendeu a um senhor conhecido como Pinguim. Este, por sua vez, não pagou pelas terras, e sofreu as consequências da morte.

Integram o bairro: o loteamento Lírio do Vale e os conjuntos Augusto Montenegro I e II.

Lírio do Vale atual

Geografia de morros e baixadas 
Por altos e baixos é constituída a geografia do bairro, muito acidentadas e cheias de declives, as ruas nasceram desordenadas e sem planejamento.

Por ser uma ocupação, o bairro sofre também com a falta de regulamentação fundiária, onde muitas casas ainda não têm nenhum registro.

Transportes 
Lírio do Vale é servido pelas empresas de ônibus Executivo e Via Verde Transportes Coletivos que atualmente operam a seguinte linha neste bairro:

Ver também 
 Lista de bairros de Manaus
 Zona Oeste de Manaus

 
Zona Oeste de Manaus